Ne doit pas être confondu avec Rançon qui comporte une cédille

 Rancon est une commune française
 Julien Rancon est un sportif français spécialiste du trail